Machado steht für:
 Machado (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Machado de Souza Rosa, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2543) Machado, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Machado ist der Name folgender Orte:
 Machado (Minas Gerais) in Brasilien

Machado ist der Name folgender Flüsse:
 Rio Machado (Minas Gerais) in Minas Gerais in Brasilien
 Rio Machado (Rondônia) in Rondônia in Brasilien, siehe Rio Ji-Paraná